Centerport (New York) ;
 Centerport (Pennsylvanie) ;

Homonymie de localités aux États-Unis